NIFL Premiership 2017/2018 var den 117:e säsongen av Nordirlands högstaliga i fotboll genom tiderna och den 5:e som Northern Ireland Football League (NIFL). Säsongen startade den 11 augusti 2017 och slutade i maj 2018.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–22

Omgång 23–33

Omgång 34–38

övre halvan

nedre halvan

Europa League-Playoff

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

2017 i Storbritannien
2018 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018